Somatia är ett släkte av tvåvingar. Somatia ingår i familjen Somatiidae. 

Somatia är enda släktet i familjen Somatiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Somatia